Соревнования в беге на 10000 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012 года прошли 24 марта на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 15 спортсменов.

Обладатель мирового рекорда и чемпион мира 2007, 2008 и 2009 года на этой дистанции — Свен Крамер, не смог отобраться для участия в соревновании. На этапе Кубка мира Крамер занял 9 общее место и 5-е среди представителей Нидерландов, после чего отказался участвовать в национальном отборе на 10 км.

Россияне Иван Скобрев и Денис Юсков, которые отобрались на дистанцию, отказались от участия, чтобы сохранить силы на командную гонку в последний день чемпионата.

Золотую медаль выиграл чемпион прошлого года — Боб де Йонг, серебряную медаль завоевал также голландец — Йоррит Бергсма, для которого медаль стала первой на чемпионатах мира. Бронзовая медаль у американца Джонатана Кука. Боб де Йонг бежал в последней паре, после Бергсмы, и по ходу дистанции проигрывал графику соотечественника, но смог прибавить в концовке и за круг до финиша стал показывать лучший результат. Де Йонг и Бергсма стали единственными, кто смогли выбежать из 13 минут.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Примечания 
 i — внутренняя стартовая дорожка, o — внешняя стартовая дорожка

Ссылки 
 Стартовый лист
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012